Пра́вда — вантажна залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Сухачівка — Правда. Розташована у середмісті міста Кам'янське (Заводський район) Кам'янської міської ради Дніпропетровської області на лінії Сухачівка — Правда (завдожки 16,5 км).

Станція не є тупиковою, від неї існує розгалуження у бік станцій Тритузна та Кам'янське промзонами Дніпровського коксохімічного заводу, відвалами ДКХЗ, КАМЕТ-СТАЛЬ, Дніпроцементу.

Примітки

Джерела 
 
 
 

Залізничні станції Дніпропетровської області
Тритузне
Заводський район (Кам'янське)